Gli eredi della Terra (Where Late the Sweet Birds Sang) – romanzo del 1976 di Kate Wilhelm
 Gli eredi della terra (Los herederos de la tierra) – romanzo del 2016 di Ildefonso Falcones
 Gli eredi della terra (Los herederos de la tierra) – serie televisiva tratta dall'omonimo romanzo di Ildefonso Falcones